Norway Chess (nach dem Sponsor auch Altibox Norway Chess) ist ein internationales Schachturnier, das jährlich ausgetragen wird. Das erste Turnier fand vom 7. bis 18. Mai 2013 mit zehn Teilnehmern in Stavanger, Norwegen, statt. Zum Teilnehmerkreis gehörten sieben Spieler der Top-10 mit der höchsten Elo-Zahl im FIDE World Ranking. Sieger wurde Sergei Karjakin. 2015 war Norway Chess Teil der ersten Grand Chess Tour.

Sieger

Norway Chess 2013 
Am 7. Mai 2013 wurde ein Turnier im Blitzschach ausgetragen, um die Reihenfolge der Spiele für das eigentliche Turnier festzulegen.

Die Platzierungen 2, 3 und 4 entschieden sich nach der Anzahl der mit Schwarz gewonnenen Partien.

Bei Gleichstand wurde die Reihenfolge nach der Sonneborn–Berger-Zahl festgelegt: meiste Siege, meiste Siege mit Schwarz.

Norway Chess 2014 
Das zweite Turnier fand vom 2. bis 13. Juni 2014 statt.

Norway Chess 2015 
Das dritte Turnier fand vom 15. bis 26. Juni 2015 statt. Es war das erste von drei Turnieren im Rahmen der Grand Chess Tour.

Norway Chess 2016 
Die vierte Ausgabe wurde vom 18. bis 30. April 2016 ausgetragen. Als Sponsor trat das norwegische Telekommunikationsunternehmen Altibox auf. Auf eine zweite Teilnahme an der Grand Chess Tour wurde verzichtet. 

Zu den eingeladenen Spielern gehörten Magnus Carlsen, Wladimir Kramnik, Anish Giri, Lewon Aronjan, Maxime Vachier-Lagrave, Wesselin Topalow, Sergei Karjakin, Pawel Eljanow, Pentala Harikrishna. Außerdem wurde ein Qualifizierungsturnier für eine Wildcard ausgetragen.

Wildcard-Turnier

Blitzschach-Turnier

Norway Chess 2017 
2017 fand das Turnier vom 6. bis 16. Juni statt. Der Hauptsponsor war wie schon im Vorjahr Altibox.

Blitzschach-Turnier

Ergebnisse

Norway Chess 2018

Blitzschach-Turnier 
Das Blitzschach-Turnier wurde am 27. Mai 2018 ausgetragen.

Ergebnisse 
Das sechste Norway Chess Turnier fand vom 28. Mai bis 7. Juni 2018 statt und erreichte wie im Vorjahr die Turnierkategorie 22. Ding Liren schied aufgrund einer Verletzung aus dem Turnier aus. Da er bis dahin weniger als die Hälfte seiner Spiele abgeschlossen hatte, wurden diese bei der Ermittlung der Ergebnisse nicht berücksichtigt.

Norway Chess 2019 
Die siebte Auflage des Turniers fand vom 3. bis 15. Juni 2019 in Stavanger statt und erreichte wie im Vorjahr die Turnierkategorie 22.

Erstmals wurde eine neue Tie-Break-Regelung ausprobiert. Dabei erhielt der Sieger der Partie mit klassischer Bedenkzeit (120 Minuten pro Spieler plus 10 Sekunden pro Zug nach dem 40. Zug) zwei Punkte. Endete diese Partie remis, erhielten beide Spieler einen halben Punkt und spielten anschließend eine Schnellpartie mit gleicher Farbverteilung, bei der Weiß 10 Minuten und Schwarz 7 Minuten erhielt, mit einem Zuschlag von 3 Sekunden pro Zug ab dem 61. Zug. Der Sieger dieser Partie erhielt einen weiteren Punkt, bei einem Remis ging der Punkt an Schwarz.

Blitzschach-Turnier 
Das Blitzschach-Turnier wurde am 3. Juni 2019 ausgetragen.

Ergebnisse

Norway Chess 2020 
Die achte Auflage des Turniers fand vom 5. bis 16. Oktober 2020 im Hotel Clarion in Stavanger statt. Es war damit das erste Turnier mit hochkarätiger Beteiligung, welches seit Beginn der COVID-19-Pandemie nicht als Online-Turnier, sondern mit allen Spielern vor Ort ausgetragen wurde.

Es wurde mit sechs Spielern ein doppeltes Round-Robin Turnier gespielt. Jede der zehn Runden wurde in einer klassischen Partie mit einer Bedenkzeit von zwei Stunden für alle Züge und einem Inkrement von 10 Sekunden ab dem 41. Zug gespielt. Ein Remis durfte erst ab dem 30. Zug geboten werden. Der Sieger bekam drei Punkte und der Verlierer null. Ging die Partie Remis aus, bekamen beide einen Punkt und es wurde eine Armageddon-Partie ausgetragen, in der der Sieger zusätzlich einen halben und der Verlierer null Punkte bekam. In dieser Partie hatte Weiß (farbgleich mit der klassischen Partie) 10 Minuten und Schwarz 7 Minuten Bedenkzeit. Dazu kam ein Inkrement von einer Sekunde ab dem 41. Zug. Schwarz gewann bei Remis.

Hätte es um den ersten Platz einen Tie-Break gegeben, hätte dieser aus zwei Blitzpartien mit drei Minuten Bedenkzeit und einem Inkrement von zwei Sekunden pro Zug bestanden. Falls eine Armageddon-Partie nötig geworden wäre, hätte Weiß fünf Minuten und Schwarz 4 Minuten Bedenkzeit bekommen.

Teilnehmer

Ergebnisse

Norway Chess 2021 
Die neunte Auflage des Turniers fand vom 7. bis 17. September 2021 im Hotel Clarion in Stavanger statt.

Die Regelungen bezüglich Punktevergabe und Bedenkzeiten waren unverändert zur Ausgabe von 2020.

Magnus Carlsen gewann das Turnier zum dritten Mal in Folge und insgesamt zum vierten Mal. Ausschlaggebend für den Gewinn war, dass er vier Partien in Folge in klassischer Bedenkzeit gewonnen hat. Durch seine starke Leistung während des Turniers schaffte es Alireza Firouzja unter die Top Ten der FIDE-Weltrangliste.

Teilnehmer

Ergebnisse

Norway Chess 2022

Blitzturnier 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ Altibox Norway Chess Blitzturnier, 30. Mai 2022, Stavanger, Norwegen
|-
! !! Spieler !! Blitz Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! Punkte !! SoBe !! H2H !! Siege 
|-
| 1 || align=left|  Wesley So || 2814 || xx || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 6½ || || ||
|-
| 2 || align="left" |  Magnus Carlsen || 2832 || 0 || xx || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 5½ || || ||
|-
| 3 || align="left" |  Anish Giri || 2766 || ½ || ½ || xx || 1 || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || 0 || 5 || 22.25 || 1 ||
|-
| 4 || align="left" |  Viswanathan Anand || 2758 || ½ || 1 || 0 || xx || ½ || 1 || 0 || 1 || ½ || ½ || 5 || 22.25 || 0 ||
|-
| 5 || align="left" |  Şəhriyar Məmmədyarov || 2778 || ½ || ½ || ½ || ½ || xx || 0 || 1 || 1 || ½ || ½ || 5 || 21.50 || ||
|-
| 6 || align="left" |  Aryan Tari || 2567 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || xx || 1 || 0 || 1 || 1 || 4½ || || ||
|-
| 7 || align="left" |  Maxime Vachier-Lagrave || 2813 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || xx || 0 || 1 || 1 || 4 || || ||
|- 
| 8 || align="left" |  Wesselin Topalow || 2667 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || xx || 1 || ½ || 3½ || || ||
|-
| 9 || align="left" |  Wang Hao || 2712 || 1 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || xx || 1 || 3 || 14.50 || 1 ||
|-
| 10 || align="left" |  Teymur Rəcəbov || 2705 || 0 || ½ || 1 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || xx || 3 || 14.50 || 0 ||
|}

Hauptturnier 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+Altibox Norway Chess, 31. Mai – 11. Juni 2022, Stavanger, Kategorie XXI (2754.3)
|-
! !! Spieler !! Elo-Zahl !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! Punkte
|-
| 1 || align=left|  Magnus Carlsen || 2864 || xx || 3 || 1 || 1½ || 1 || 3 || 1½ || 1 || 3 || 1½ || 16½
|-
| 2 || align="left" |  Şəhriyar Məmmədyarov || 2770 || 0 || xx || 3 || 1 || 1½ || 3 || 1½ || 1½ || 1 || 3 || 15½
|-
| 3 || align="left" |  Viswanathan Anand || 2751 || 1½ || 0 || xx || 3 || 1 || 1½ || 3 || 1½ || 1½ || 1½ || 14½
|-
| 4 || align="left" |  Maxime Vachier-Lagrave || 2750 || 1 || 1½ || 0 || xx || 3 || 1½ || 1½ || 3 || 1 || 1½ || 14
|-
| 5 || align="left" |  Wesley So || 2766 || 1½ || 1 || 1½ || 0 || xx || 1½ || 1 || 1½ || 3 || 1½ || 12½
|-
| 6 || align="left" |  Anish Giri || 2761 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || xx || 1½ || 3 || 3 || 1½ || 12
|- 
| 7 || align="left" |  Wesselin Topalow || 2730 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1½ || 1 || xx || 1½ || 1½ || 1 || 9½
|- 
| 8 || align="left" |  Aryan Tari || 2654 || 1½ || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || xx || 1 || 3 || 9½
|- 
| 9 || align="left" |  Teymur Rəcəbov || 2753 || 0 || 1½ || 1 || 1½ || 0 || 0 || 1 || 1½ || xx || 1½ || 8
|-
| 10 || align="left" |  Wang Hao || 2744 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1½ || 0 || 1 || xx || 7½
|}

Für einen Sieg im klassischen Zeitformat gab es 3 Punkte, für eine Niederlage 0. Bei einem Unentschieden erhielten beide Spieler zunächst 1 Punkt; anschließend wurde eine Armageddon-Partie mit gleicher Verteilung der Spielsteine gespielt. Bei einem Weiß-Sieg erhielt der Weiß-Spieler einen weiteren ½ Punkt. Bei einem Unentschieden oder einem Schwarz-Sieg erhielt der Schwarz-Spieler einen weiteren ½ Punkt.

Weblinks 
 Homepage von altibox NORWAY CHESS (englisch).

Einzelnachweise 

Schachturnier
Schachwettbewerb in Norwegen
Sportveranstaltung in Stavanger
Erstveranstaltung 2013